Cid, sobrenom de Rodrigo Díaz de Vivar, personatge històric espanyol 
 Aina Cid Centelles (Amposta, 1994), remadora catalana
 Almudena Cid Tostado (Vitòria, 1980), gimnasta i actriu basca, especialitzada en la gimnàstica rítmica
 Carlos Cid Priego (Madrid, 1920 - Oviedo, 1998), historiador de l'art espanyol, format a la Universitat de Barcelona
 David Cid Colomer (Barcelona, 1980), polític i activista social català 
 Felip Cid i Rafael (Barcelona, 1930- L'Estany, 2015), catedràtic d'Història de la Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 Luis Cid Pérez (Allariz, Ourense, 1929 - 2018), futbolista i entrenador gallec
 Marta Cid i Pañella (Amposta, 1960), psicòloga i política catalana membre d'Esquerra Republicana de Catalunya 
 Martín Cid (Zamora, començament del  - Monestir de Bellofonte, Peleas de Arriba, 1152), anacoreta i monjo cistercenc 
 José María Cid Ruiz-Zorrilla (Zamora, 1882 - 1956), advocat i polític espanyol d'ideologia dretana, membre del Partit Agrari 
 Xosé Cid Cabido (Xunqueira de Ambía, Ourense, 1959), escriptor gallec, redactor i guionista ocasional de programes de la TVG